Heath Robinson peut faire référence à :
 William Heath Robinson, un illustrateur britannique, ( — ), célèbre pour ses dessins de machineries complexes ;
 , un calculateur cryptanalystes électromécanique britannique utilisée en 1942 par le service de cryptographie du Government Code and Cypher School (GC&CS), dessein de la machine par William Heath Robinson, fonctionne avec des tubes sous vide, était le prédécesseur de l'ordinateur Colossus du premier système binaire.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres